De DFB-Pokal 1991–1992 was de 49ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 15 juli 1991 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 23 mei 1992 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Bernd Heynemann.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1991/92
2. Bundesliga 1991/92
Finale DFB-Pokal 1992

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1991/92